Les Règles du jeu est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Règles du jeu (The Name of the Game), série TV américaine, diffusée de 1968 à 1971 ;
 Les Règles du jeu, film documentaire suisse sur le monde du hockey sur glace, sorti en 2005 ;
 Les Règles du jeu, film documentaire français sur le monde du travail, sortie en 2015.

Voir aussi